Perturbazione – in astronomia, termine utilizzato per indicare le alterazioni dell'orbita di un corpo causate da interazioni di altri oggetti
 Perturbazione – in meteorologia, termine utilizzato per indicare l'arrivo di aria instabile associato ad una bassa pressione, portatrice di maltempo
 Perturbazione – gruppo musicale italiano
 Perturbazione – in meccanica quantistica, più precisamente nella teoria perturbativa, l'effetto di un potenziale che lega un sistema di particelle tra loro in relazione da un operatore hamiltoniano.